Martin Höhener, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Kloten Flyers, Martin Höhener donne ses premiers coups de patins chez les professionnels avec le EHC Bülach en ligue nationale B lors de la saison 1997-1998. La saison suivante, il fait ses débuts en ligue nationale A avec son club formateur, où il reste, hormis un match avec le HC Thurgovie en 2000-2001, jusqu'à la fin de la saison 2002-2003. Il rejoint alors une première fois le Genève-Servette HC, mais ne reste qu'une saison aux Vernets. Il s'en va en effet aux ZSC Lions. Il quitte l'organisation zurichoise au cours de la saison 2005-2006, où il termine la saison.

En 2007, il revient au bout du lac Léman. Le , il est victime d'un grave accident de scooter en se rendant à une séance de karaté, ce qui met un terme à sa saison. Par ailleurs, environ un an et demi après son accident, il obtient la ceinture bleue de karaté.

Au début de la saison 2011-2012, il intègre l'effectif du CP Berne.

Carrière internationale 
Martin Höhener a disputé les championnats d'Europe junior en 1998. En outre, il a pris part aux mondiaux junior 2000 et aux mondiaux senior 2002. Le point d'orgue de son parcours en équipe de Suisse est sans doute sa participation aux Jeux Olympiques 2002.

Palmarès et honneurs personnels 
LNH
Choisi en  ( au total) lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2000 par les Predators de Nashville.
Ligue nationale A
Vice-champion de Suisse en 2005 avec les ZSC Lions, en 2008 et en 2010 avec le Genève-Servette HC, et en 2012 avec le CP Berne.

Statistiques

En club 

| 1996-2997|| Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A 
| 37|| 4|| 7|| 11||  || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 1997-1998|| EHC Bülach || LNB
| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A
| 25|| 2|| 9|| 11|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"| 1998-1999|| Kloten Flyers || LNA
| 20|| 0|| 1|| 1|| 2|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A
| 21|| 5|| 8|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Kloten Flyers || LNA 
| 44|| 4|| 2|| 6|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|rowspan="2"| 2000-2001|| Kloten Flyers || LNA 
| 35|| 4|| 5|| 9|| 32|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|HC Thurgovie || LNB
| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| Kloten Flyers || LNA 
| 44|| 4|| 11|| 15|| 12|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2002-2003|| Kloten Flyers || LNA 
| 30|| 0|| 2|| 2|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Genève-Servette HC ||  LNA
| 30|| 7|| 12|| 19|| 16|| 12|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2004-2005|| ZSC Lions ||  LNA
| 27|| 1|| 1|| 2|| 30|| 15|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
|rowspan="3"| 2005-2006|| ZSC Lions||  LNA
| 22|| 0|| 1|| 1|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|GCK Lions || LNB
| 10|| 4|| 7|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Ambrì-Piotta || LNA
| 11|| 0|| 1|| 1|| 14|| 7|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2006-2007|| HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 42|| 2|| 7|| 9|| 97|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2007-2008|| Genève-Servette HC || LNA
| 46|| 9|| 18|| 27|| 50|| 16|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| Genève-Servette HC || LNA
| 21|| 4|| 4|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC || LNA
| 47|| 5|| 9|| 14|| 45|| 20|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC || LNA
| 31|| 0|| 6|| 6|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| CP Berne || LNA
| 43 || 2 || 3 || 5 || 24 || 17 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan="3"| 2012-2013|| CP Berne || LNA
| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|HC Ambrì-Piotta || LNA
| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Bâle || LNB
| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

|501||42||83||125||412||133||5||14||19||64

|21||4||8||12||10||-||-||-||-||-

En équipe de Suisse 

|1998 || align="left"| CE Jr.
| 6 || 0 || 0 || 0 ||  10 || align="left"|
|-
|2000 || align="left"|CM Jr.
| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"|JO
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"|CM
| 7 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Bülach
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du CP Berne
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Défenseur de hockey sur glace